Coronel Moldes steht für:

 José Moldes (1785–1824), argentinischer Militär und Politiker

Coronel Moldes ist der Name folgender Orte:

 Coronel Moldes (Córdoba), Ort in Argentinien
 Coronel Moldes (Salta), Ort in Argentinien